Блитц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блитц, Герард (1901—1979) — бельгийский пловец и ватерполист еврейского происхождения, призёр Олимпийских игр.
 Блитц, Жюльен Поль (1885—1951) — американский виолончелист и дирижёр бельгийского происхождения.
 Блисс, Чарльз, (Карл Блитц) (1897—1985) — инженер-химик и семиотик, изобретатель языка символов «блиссимволика».

 См. также 
 Блиц